My Destiny – singolo di Lionel Richie del 1992
 My Destiny – singolo di Katharine McPhee del 2007
 My Destiny – EP dei Leaves' Eyes del 2009
 My Destiny – singolo dei Demon Hunter del 2012